Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных команд 2013 проводился со 2 по 3 июня 2013 года в городе Окленд на арене «Paradice Avondale».

В чемпионате принимало участие 5 команд.

Победителями чемпионата стала команда скипа Iain Craig (Iain Craig как скип стал чемпионом среди смешанных команд во 2-й раз и 2-й раз подряд), победившая в финале команду скипа Thivya Jeyaranjan. Бронзовые медали завоевала команда скипа Elizabeth Matthews.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. За победу команде начисляет 2 очка, за ничью (ничьи — в отличие от обычных правил кёрлинга — допустимы) 1 очко, за проигрыш — 0 очков. Кроме этого команды выполняют тестовые броски в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды), по их сумме команды ранжируются при равенстве итогового количества очков. Команды, занявшие 4 лучших места выходят во второй этап, плей-офф, где команды, занявшие 1-е и 2-е место, разыгрывают золотые медали в финале, а команды, занявшие в группе 3-е и 4-е место, играют в матче за общее 3-е место.

Все матчи проводятся в 6 эндов и без экстра-энда.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
!
!Команда
!width=20| 1
!width=20| 2
!width=20| 3
!width=20| 4
!width=20| 5
!width="20"| 
!width="20"| 
!width="20"| 
!width="20"| 
!width="30"| , см
!Место
|- bgcolor=#cfc
| 1||align=left|Iain Craig         ||  * || 6:2|| 6:4|| 6:5|| 6:5|| 4 ||   || 0 || 8 ||  ||1
|- bgcolor=#cfc
| 2||align=left|Thivya Jeyaranjan  || 2:6||  * || 7:2|| 5:5|| 4:2|| 2 || 1 || 1 || 5 ||  ||2
|- bgcolor=#ffc
| 3||align=left|Elizabeth Matthews || 4:6|| 2:7||  * || 4:2|| 6:3|| 2 ||   || 2 || 4 ||  ||3
|- bgcolor=#ffc
| 4||align=left|Элеанор Адвьенто   || 5:6|| 5:5|| 2:4||  * || 5:4|| 1 || 1 || 2 || 3 ||  ||4
|-
| 5||align=left|Chelsea Farley     || 5:6|| 2:4|| 3:6|| 4:5||  * || 0 ||   || 4 || 0 ||  ||5
|}
 команды, выходящие в финал плей-офф
 команды, выходящие в матч за 3-е место

 Плей-офф Матч за 3-е место. 3 июня, 10:30Финал.' 3 июня, 10:30''

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин 2013
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин 2013
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар 2013

Спорт в Новой Зеландии в 2013 году
Чемпионаты Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных команд
Спортивные соревнования в Окленде (Новая Зеландия)
Июнь 2013 года